Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Альмерии» 23-м в его истории.

Второй дивизион 2012/13 
Основная статья: Второй дивизион Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Кубок Испании

Примечания 

2012/2013
Альмерия